Береке () — упразднённое село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Входило в состав Волгодоновского сельского округа. Код КАТО — 113441300.

География 
Село располагалось в северной части района, на расстоянии примерно 40 километров (по прямой) к северу от административного центра района — посёлка Аршалы, в 17 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Волгодоновка.

Абсолютная высота — 393 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Сарыоба — на северо-востоке, село Койгельды — на юго-западе.

История 
Ликвидировано в 2013 г.

Население 
В 1989 году население села составляло 137 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 75 человек (34 мужчины и 41 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 28 человек (14 мужчин и 14 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Аршалынского района